Jessica Pegula a învins-o pe Maria Sakkari în finală, cu 6–2, 6–3 pentru a câștiga titlul de simplu feminin. A fost primul ei titlu WTA 1000 și a salvat trei puncte de meci pe drum, în meciul din runda a doua împotriva Elenei Rîbakina. Pegula a învins și patru foste campioane de Grand Slam în drum spre titlu – Rîbakina, Bianca Andreescu, Sloane Stephens și Victoria Azarenka.

A fost pentru prima dată când Guadalajara găzduiește un eveniment la nivel de WTA 1000.

Capi de serie 
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

Note

Legături externe
Qualifying draw
Main draw

2022
WTA Tour 2022